Pornostar ist die Bezeichnung für:

 Pornodarsteller
 Pornostar (1998), japanischer Film von Toshiaki Toyoda

Siehe auch